Александр Сосновский:
 Сосновский, Александр Викторович (род. 1955) — немецкий журналист.
 Сосновский, Александр Владимирович (род. 1949) — министр культуры Республики Беларусь (1996—2000).
 Сосновский, Александр Сергеевич (род. 1948) — лесоруб, лауреат Государственной премии СССР.
 Сосновский, Александр Тимофеевич (1891—?) — военный лётчик, инженер-механик, участник Первой мировой и Гражданской войны.